Nationaal Denksport Centrum Den Hommel, denksportcentrum in Den Hommel, provincie Utrecht, Nederland
 Denksport Centrum (Paramaribo), denksportcentrum in Paramaribo, Suriname